Ла Вербена има више значења:

 Ла Вербена (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вербена (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику